Алекс Шагін (* 1947) — американський медальєр.
 Шагін Антон Олександрович (* 1984) — російський актор.
 Шагін Володимир В'ячеславович (? — 2022) — штаб-сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Шагін Володимир Миколайович (1932—1999) — радянський художник.
 Джин Шагін (* 1947) — американська політична діячка, демократ. Була губернатором штату Нью-Гемпшир у 1997—2003 роках. Віцеголова Групи підтримки України в Сенаті США.
 Шагін Іван Михайлович (1904—1982) — радянський фотожурналіст.